Marcel Granollers și Horacio Zeballos au fost campionii en-titre, dar au pierdut în sferturi de finală, în fața perechii germano-australiene Tim Pütz și Michael Venus.

Rajeev Ram și Joe Salisbury au câștigat titlul, învingând în finală perechea Pütz și Venus cu scorul de 7–6(7–4), 7–6(7–5).

Joe Salisbury și Neal Skupski au fost în competiție pentru ATP nr. 1 clasament la dublu la începutul turneului. Salisbury și-a păstrat primul loc după ce Skupski a pierdut în runda a doua.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main draw

2022
ATP Tour 2022